Transferis était le nom de la société d'études et marketing commune aux CFF et à la SNCF.

Contexte 

Lancé au cours des années 2000, le projet Léman Express consiste à la mise en place d'un réseau express régional centré sur Genève et desservant notamment les villes d'Annecy, Annemasse, Bellegarde-sur-Valserine, Coppet, Évian-les-Bains et Saint-Gervais-les-Bains. La difficulté de ce projet réside dans son caractère transfrontalier, le futur réseau desservant deux pays : la Suisse et la France. L'élément clé de ce projet est le CEVA, la ligne ferroviaire Genève-Annemasse, qui sera achevée en  et qui conditionne l'ouverture du réseau express régional.

Histoire 
Co-détenue par les CFF et la SNCF, sa création a été concrétisé par la signature d'un accord le  entre Guillaume Pepy (président de la SNCF) et Andreas Meyer (président des CFF).

Basée à Annemasse, sa mission première est de travailler à la construction de l'offre du futur Léman Express (le réseau express régional franco-valdo-genevois) et de sa promotion.

Elle disparaît à la fin de l'année 2016, remplacée par Lémanis, une filiale commune des CFF (60 %) et de la SNCF (40 %) basée à Genève, qui en reprend les principales missions.

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Léman Express
 Lémanis
 Chemins de fer fédéraux suisses (CFF)
 Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
 CEVA, raccordement ferroviaire genevois Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse

Entreprise française disparue
Transport ferroviaire en Suisse
Transport ferroviaire en France
Léman Express
Chemins de fer fédéraux suisses
Société nationale des chemins de fer français